Ženská čtyřhra Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do deblové soutěže australského tenisového grandslamu v Melbourne Parku nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byly Babosová s Mladenovicovou.

Češky Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová vstoupily do soutěže jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Strýcová se jí mohla stát pouze v případě zisku titulu a vyřazení Siniakové před třetím kolem. Po skončení grandslamu tak na čele světové klasifikace nadále setrvala Siniaková, když s Krejčíkovou postoupila do čtvrtfinále.

Vítězem se stal nenasazený australsko-čínský pár Samantha Stosurová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal maďarsko-francouzské turnajové dvojky a obhájkyně Tímeu Babosovou s Kristinou Mladenovicovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a získaly druhou společnou trofej po Hong Kong Tennis Open 2018. 34letá Stosurová vybojovala v osmém grandslamovém finále čtyřhry třetí trofej, když s Lisou Raymondovou triumfovala již na US Open 2005 a French Open 2006. Obě také odešly poraženy z finále Australian Open 2006. 30letá Čangová odehrála první grandslamové finále v kariéře a na okruhu WTA Tour získala osmý deblový titul. Stosurová dvacátý šestý takový. Poslední předchozí Australankou, která zvítězila na melbournském grandslamu v ženském deblu se stala Alicia Moliková roku 2005.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (3. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Raquel Atawová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Mihaela Buzărnescuová (2. kolo)
  Eri Hozumiová /  Alicja Rosolská (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Vania Kingová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (3. kolo)
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Jang Čao-süan (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Australian Open 2019